La Primera División Nacional de Suazilandia, conocida también como MTN National First Division es la segunda categoría del fútbol de Suazilandia, fue disputada por primera vez en 1999 y es organizada por la Asociación Nacional de Fútbol de Suazilandia.

El equipo campeón y el subcampeón asciende la Premier League.

Equipos 2021-22 

 Black Swallows FC
 Hlathikhulu Tycoons FC
 Illovo FC
 Ludzeludze Killers FC
 Madlenya FC
 Manchester United FC
 Mhlume Peacemakers FC
 Mbabane Citizens FC
 Nsingizini Hotspurs FC
 Rail United FC
 Seven Dreams FC
 Sisonke FC
 Umbelebele Jomo Cosmos FC
 Young Movers FC

Palmarés

Títulos por club

Véase también 
 Premier League de Suazilandia
 Copa de Suazilandia
 Selección de fútbol de Suazilandia

Enlaces externos
Swaziland 1999-00 

Suazilandia
Fútbol en Suazilandia